Piatti puede hacer referencia a:

Carlo Alfredo Piatti, violonchelista italiano.
Ignacio Piatti, futbolista argentino.
Pablo Piatti, futbolista argentino.